Wallkill – località (town) della contea di Orange (New York)
Wallkill – località (CDP) della contea di Ulster, New York
Wallkill – fiume statunitense